Dette er en liste over byer i Madagaskar.

Byen med den største agglomeration i Madagaskar er Antananarivo med et indbyggertal på 1.638.291 (per 1. januar 2005). Dermed koncentreres omkring ti procent af landets befolkning sig i hovedstadsregionen. 

I den følgende tabel ses byer med over 30.000 indbyggere, resultaterne fra folketællingen fra 1. juni 1975 og 1. august 1993, et estimat fra 1. januar 2005 såvel som provinsen byen tilhører. Indbyggertallene er for de egentlige byer uden forstadsbælter..

Eksterne henvisninger 
 Institut National de la Statistique 
 World Gazetteer – Aktuelle indbyggertal for Madagaskars byer
 City Population – Historiske indbyggertal for Madagaskars byer

 
Madagaskar